Экимян — фамилия.
 Экимян, Алексей Гургенович (1927—1982) — советский композитор армянского происхождения, автор популярных песен.
 Экимян, Срапион (1832—1892) — армянский драматург, переводчик, критик, театральный и культурный деятель.
 Экимян, Софья Владимировна (более известная под фамилией Акимова; 1887—1972) — оперная и камерная певица, педагог. Заслуженная артистка Узбекской ССР.